Mulyo Sari (Tanjung Sari), een plaats in het regentschap Lampung Timur van de provincie Lampung, Sumatra
Mulyo Sari (Pasir Sakti), een plaats in het regentschap Lampung Selatan van de provincie Lampung, Sumatra
Mulyo Sari (Megang Sakti), een plaats in het regentschap Musi Rawas van de provincie Zuid-Sumatra